Three Sides Live () — третий концертный альбом британской прогрок-группы Genesis, выпущенный 1 июня 1982 года.

Был выпущен в формате двойного винилового альбома, с тремя сторонами записей с концертов 1980-81 годов в поддержку альбомов Duke и Abacab и четвёртой стороной с записями концертов 1976, 1978, 1980 годов (в американском издании — студийных записей с мини-альбома 3×3 1982 года и двух би-сайдов с альбома Duke).

Three Sides Live получил положительные отзывы критиков и имел коммерческий успех. Помимо этого, он занял вторую строчку в британском и десятую строчку в американском чартах. Параллельно с альбомом было издано одноимённое концертное видео.

Список композиций

Участники записи 
Genesis
 Фил Коллинз — вокал, ударные, перкуссия, драм-машина
 Тони Бэнкс — клавишные, бэк-вокал
 Майк Резерфорд — гитара, бас-гитара, бэк-вокал
Genesis
 Дэрил Стюрмер — гитара, бас-гитара
 Честер Томпсон — ударные, перкуссия
 Билл Бруфорд — ударные (в «it.»/«Watcher of the Skies»)

Хит-парады

Концертный фильм 

Three Sides Live — концертный фильм британской рок-группы Genesis, записанный в 28 и 29 ноября 1981 года в Театре Савой и Нассау Колизеум, Лондон, Великобритания.

Список композиций 
 «Behind the Lines»
 «Duchess»
 «Misunderstanding»
 «Dodo/Lurker»
 «Abacab»
 «No Reply at All»
 «Who Dunnit?»
 «In the Cage Medley» («In the Cage» / «The Cinema Show» / «The Colony of Slippermen»)
 «Afterglow»
 «Me and Sarah Jane» (фрагмент)
 «Man on the Corner» (фрагмент)
 «Turn It on Again»

Дополнительные материалы 
5.1-аудио (DVD / Blu-ray)
 «Behind the Lines»
 «Duchess»
 «Me and Sarah Jane»
 «Man on the Corner»
 «One for the Vine»
 «Fountain of Salmacis»
 «Follow You, Follow Me»

См. также 
 The Way We Walk — Live in Concert
 When in Rome 2007

Примечания

Ссылки 
 Three Sides Live на Яндекс. Музыке
 
 
 

Альбомы Genesis
Альбомы прогрессивного рока
Поп-рок-альбомы
Концертные альбомы Atlantic Records
Концертные альбомы Charisma Records
Концертные альбомы 1982 года
Двойные альбомы
Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Концертное видео